Vinograd est un toponyme qui peut désigner :
 Vinograd, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 Vinograd, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Strajitsa et dans l'oblast de Veliko Tarnovo.